Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Stortings, des norwegischen Nationalparlaments, die bei der Parlamentswahl 2013 gewählt wurden. Die Legislaturperiode dauerte bis Herbst 2017 an. Dem Parlament gehörten 169 Personen an, die Regierung Solberg regierte als Minderheitsregierung, damals bestehend aus den beiden Parteien Høyre und Fremskrittspartiet (FrP).

Zusammensetzung 
Nach der Parlamentswahl vom 9. September 2013 setzte sich das Repräsentantenhaus wie folgt zusammen:

Abgeordnete 
Dies ist die Liste aller direkt in das Parlament eingezogenen Personen. Mitglieder der Regierung etwa müssen ihr Mandat ruhen lassen und werden durch sogenannte Vararepresentanten, also nicht direkt ins Parlament eingezogene Parteikollegen aus dem gleichen Wahlkreis, vertreten.

Weblinks 
 Liste der Abgeordneten beim Storting (norwegisch)

Norwegen
!